Mrowiec – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich
 Mrowiec czarnolicy – gatunek małego ptaka z rodziny chronkowatych

Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Mrowiec – polski piłkarz
 Alfons Mrowiec – polski uczony, profesor historii
 Antoni Mrowiec – polski rzemieślnik i działacz społeczny, poseł na Sejm
 Damian Mrowiec – polski samorządowiec
 Henryk Mrowiec – polski piłkarz ręczny
 Janusz Mrowiec – polski politolog i dyplomata, ambasador
 Karol Mrowiec – rzymskokatolicki ksiądz
 Zofia Skrzypek-Mrowiec – polska polityk, architektka, senator